El término Rayleigh puede referirse a:
Rayleigh (cráter)
Rayleigh (cráter marciano)
Rayleigh (Essex), Inglaterra
Sylvers Rayleigh, personaje ficticio del manga One Piece.
John Strutt, tercer barón Rayleigh, físico y profesor universitario británico que da nombre a la distribución de Rayleigh, la dispersión de Rayleigh, ley de Rayleigh-Jeans, el número de Rayleigh, la inestabilidad Rayleigh-Taylor, el criterio de Rayleigh, la unidad Rayl y a dos cráteres, uno en la Luna y otro en Marte.
Distribución de Rayleigh, función de distribución de teoría de la probabilidad y la estadística.
Interferómetro de Rayleigh, Interferómetro empleado para comparar los índices de refracción entre dos gases o líquidos.